L'articulation de Chopart, ou articulation médio-tarsienne, est l'articulation qui joint les os du tarse antérieur aux os du tarse postérieur.

Description Anatomique 
Elle suit la ligne des articulations talo-calcanéo-naviculaire en dedans et calcanéo-cuboïdienne en dehors.
Ces deux articulations ne partagent pas la même membrane synoviale, mais restent solidarisées par le ligament bifurqué du tarse lui-même composé de deux faisceaux:
 le ligament calcanéo-naviculaire médial.
 le ligament calcanéo-cuboïdien latéral.

L'articulation médiotarsienne, et l'articulation subtalienne participent aux mouvements de torsion du pied en dedans et en dehors.

Implications pratiques 
Historiquement, c'est sur cette ligne que se réalise la technique d'amputation mise en place par François Chopart. Cette articulation peut de même être le lieu d'entorses bénignes .

Au quotidien, cette articulation sert à adapter le pied au sol lors des appuis.

Galerie

Notes et références 

Articulation du membre inférieur